Paulssen ist der Familienname folgender Personen: 

 Arnold Paulssen (1864–1942), deutscher Politiker (DDP)
 Bertha Paulssen (1891–1973), deutsch-US-amerikanische Sozialarbeiterin
 Carl Christian August Paulssen (1766–1813), Bürgermeister von Weimar
 Christoph Paulssen (* 1963), deutscher Bassist, Komponist und Produzent
 Hans Constantin Paulssen (1892–1984), deutscher Industrieller und Präsident der BDA
 Hermann Joseph Paulssen (1813–1877), preußischer Bürgermeister und Landrat des Kreises Heinsberg

Siehe auch:
 Paulsen
 Paulsson
 Poulsen